Slasher steht für:

 Slasher-Film, ein Filmgenre
 Slasher (2004), Dokumentarfilm von John Landis
 Slasher (2007), Horrorfilm von Frank W. Montag
 Slasher (Fernsehserie), kanadische Horror-Fernsehserie (seit 2016)